Жо-Дінья́к-е-Луара́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 448 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 972,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жо-Діньяк-е-Луарак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жо-Діньяк-е-Луарак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда